Tabby peut faire référence à :

 Chat tabby
 Diminutif de  ou de 
 Étoile de Tabby
 Béton Tabby